El término veleta puede referirse a:

 la veleta, un dispositivo utilizado para conocer la dirección del viento;
 el Pico del Veleta, la tercera cumbre más alta de la península ibérica y la cuarta de todo el territorio de España.
 el álbum "Veleta", un álbum de la cantante mexicana Lucero Hogaza.

Enlaces externos